Cendere - rzeka w Turcji, dopływ Eufratu
most Cendere - rzymski most w Turcji